Wirag ist der Familienname von:
 Lino Wirag (* 1983), deutscher Autor

WIRAG ist die Abkürzung von:
 Zeiss-Werk Wien, auch bekannt als Wiener Radiowerk (WIRAG)

Abkürzung